Petrolina (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco
 Petrolina (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco